Braña de Arriba ist ein Weiler in der Parroquia Villoria der Gemeinde Laviana in der autonomen Region Asturien in Spanien.

Geographie 
Braña de Arriba ist ein Dorf/Weiler, welches seit 2000 nicht mehr bewohnt ist. Es liegt auf 423 m über NN.
Braña de Arriba ist circa vier Kilometer von Pola de Laviana, dem Hauptort der Gemeinde Laviana, entfernt.

Wirtschaft 
Seit alters her wird Kohle und Eisen in der Region abgebaut, heute baut noch die Tourismusindustrie daran auf. Die Land- und Forstwirtschaft prägt seit jeher die Region.

Klima 
Angenehm milde Sommer mit ebenfalls milden, selten strengen Wintern. In den Hochlagen können die Winter durchaus streng werden.

Weblinks 
 Seite der Parroquia

Ort in Asturien
Laviana